Diestelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Diestelmann (1920–1989), deutsche Schauspielerin
 Jochen Diestelmann (1922–1983), deutscher Schauspieler
 Jürgen Diestelmann (1928–2014), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Stefan Diestelmann (1949–2007), deutscher Bluesmusiker